Enterprise (nekad izgovorno pisan enterprize, u doslovnom prijevodu s engleskog jezika – poduzeće, poduhvat ili pothvat) može se odnositi na sljedeće:

Ekonomija i biznis 
 Skoro svaki posao ili organizacija se može zavti enterprise
 Enterprise Rent-A-Car, specifična Rent-A-Car tvrtka 
 Enterprise Plc, civilna inženjerska tvrtka u Ujedinjenom Kraljevstvu
STTGI|Stanford Technology Trading Group International (STTGI),neformalno znan kao "Enterprise", Američka tvrtka za prodaju oružja upletena u Irački sukob
 Farm enterprise, komponenta biznisa farme
 Free enterprise, tip ekonomije; sličan sinonim za kapitalizam

Brodovi 
USS Enterprise, osam brodova u mornarici SAD-a su imala ime Enterprise.  Šest su koristila prefiks USS.
HMS Enterprise, četrnaest brodova Carske mornarice su imali ime Enterprise.  Deset od njih je koristilo prefiks HMS.
L'Entreprise ime za Frnacuski brod koji je bio zarobljen i prvi dobiva naziv HMS Enterprise.
Enterprise (1814), privatan brod Henrya Millera Shrevea.
Enterprise, jedan od brodova posebno napravljenih za nadolazeću trgovinu sKinom u 19.st, vlasnik je trgovar krnez i multimilijarder John Jacob Astor iz New Yorka.
Enterprise (balloon), balon na vrući zrak koji je koristila Saveznička Vojska za vrijeme američkog građanskog rata
Enterprise, zračni avion koji su koristili Cecil Harvey i njegova ekipa u Final Fantasy IV.

Svemirske letjelice
 Space Shuttle Enterprise
 VSS Enterprise, predložen inaguracijski brod Virgin Galactic suborbitalne grupe, ideja Sir Richarda Bransona.

Zvjezdane staze 
 Enterprise, televizijska serija, kasnije nazvana Zvjezdane staze: Enterprise
 Svemirski brod Enterprise, brojni brodovi u serijalu Zvjezdane staze s nazivom USS Enterprise ili Enterprise

Film 
 Free Enterprise, film u kojem glumi William Shatner

Informatika 
 Enterprise 64, 8-bitno kućno računalo iz UK, također znan kao Flan i Elan
 Enterprise arkitektura
 Enterprise software